Dos torpederos de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 El Sagi, de la Clase Hayabusa, activo desde 1904 hasta 1923.
 El Sagi, de la Clase Ōtori, activo desde 1937 y hundido en 1944.